Miejscowości w USA:
 Condon – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Gilliam
 Condon – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Missoula

Gminy w USA:
 Condon (ang. Condon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp